Пятьдесят сантимов может означать:
 Пятьдесят сантимов (Франция)
 Пятьдесят сантимов (Швейцария)

См. также